ДСТ:
 Дисплазия соединительной ткани
 Деструкция стекловидного тела

См. также 
 DST